Doans bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Doans (Indiana)
 Doans (Texas)

Siehe auch:
 Doan
 Downs (Begriffsklärung)